Albers (achternaam)
 Albers (Illinois) 
 Architype Albers, lettertype
 Casper Albers, een Nederlandse ststisticus

Zie ook 
 Albert (doorverwijspagina)
 Alberts (doorverwijspagina)
 Aalberts (doorverwijspagina)
 Alders (doorverwijspagina)